Le  Championnat d'Europe de basket-ball féminin s'est déroulé à Mulhouse entre le 21 et le .

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour final 

Les deux premiers de chaque groupes disputent des demi-finales croisées.
Le classement des équipes suivantes est déterminé lors d'une rencontre opposant les équipes de chaque groupe classées à la même place.

Classement final

Liens externes 

  Championnat d'Europe 1962, sur fibaeurope.com

1962
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1962
Événement sportif à Mulhouse
Europe féminin 1962
Europe féminin 1962
Europe feminin 1962, Championnat d'
Sport en France en 1962
Sport en septembre 1962